Adrian Parzyszek (ur. 1975) – polski hokeista, reprezentant Polski
 Czesław Parzyszek (ur. 1943) – polski duchowny katolicki, prowincjał pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla, prof. dr hab.
 Kazimierz Parzyszek (1937–1983) – polski duchowny katolicki, pallotyn, filozof i popularyzator teologii
 Piotr Parzyszek (ur. 1993) – polski piłkarz